Лети́сия Юбе́р (, 23 июня 1974, Париж) — французская фигуристка, двукратная чемпионка Франции в одиночном катании (в 1998 и 1999 годах). Чемпионка мира среди юниоров 1992 года. Неоднократно представляла Францию на Чемпионатах мира и Европы и Олимпийских играх.

Результаты 

^ — до сезона 1995/1996 года данные турниры не являлись этапами Гран-при.
WD — фигуристка соревнования не завершила.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1990
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (женщины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — одиночное катание (женщины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (женщины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (женщины)

Ссылки 

 
  Biographie ISU
 
 

Фигуристы Франции
Чемпионы Франции по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года